Cicle Bis és una novel·la de l'escriptor català David Duran Gisbert que presenta, a través d'un fet fantàstic, continguts bàsics de sexualitat. S'intenta donar resposta a la necessitat d'informació de l'adolescent fent un abordatge global i interdisciplinari, encara que forçosament introductori. Així com fomentar el gust per la lectura, a través de l'ús d'un llenguatge proper al jove actual i amb un to d'humor que generi una actitud positiva del lector/a. El llibre va acompanyat d'una Guia Didàctica, dirigida a professorat i famílies, en la qual es treballa el llibre des de totes les matèries de l'ESO.

Publicacions i traduccions

Publicacions originals en català 
 Edicions de la Magrana (Barcelona). Col·lecció L'Esparver, 129. 1996. (8a edició).
 Edicions Bromera (Alzira, València). Col·lecció Espurna, 23. 1996. (14a edició).

Traduccions 
 Castellà. Ediciones La Galera (Barcelona). Colección El Corsario, 4. 1997.
 Euskera. Ediciones Erein (Donosti). Auskalo-Bumeran, 16. 1999. (4a edició).
 Gallec. Ediciones Sotelo Blanco. 2001 (2a edició).

Referències

Enllaços externs 
 Edicions Bromera: Cicle Bis
 Guia didàctica 

Obres literàries del segle XX en català